Stora Hacksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Hacksjön, Småland, sjö i Växjö kommun,  (17,6 ha)
Stora Hacksjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,

Se även
Hacksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn